Hirundo perdita é uma espécie de ave da família Hirundinidae.

É possivelmente endémica do Sudão.

Referências 
  BirdLife International 2004.  Hirundo perdita.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 26 de Julho de 2007.

Hirundo
Aves descritas em 1985